Бе́ннетт () — прізвище та ім'я англійського походження, а також, топонім.

Персоналії 
 Беннетт (прізвище)
 Беннетт (ім'я)

Топонім

— озеро у провінції Британська Колумбія.
  — місто у провінції Британська Колумбія.

Беннетт (округ, Південна Дакота) () — округ (графство) у штаті Південна Дакота, США
 Беннетт — місто, штат Колорадо
 Беннетт — місто, штат Айова
 Беннетт — місто, штат Вісконсин
 Беннетт — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Інше 
 4093 Беннетт (4093 Bennett) — астероїд головного поясу, відкритий 4 листопада 1986 року.

Див. також 
 Беннет